1869  — может означать:

 натуральное число между 1868 и 1870.
 1869 год — невисокосный год григорианского календаря.